Plusieurs partis politiques portent le nom de Parti socialiste progressiste :
 le Parti socialiste progressiste au Liban ;
 le Parti socialiste progressiste en République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 
 les autres partis politiques ayant pour signe